Esemény (matematika)
 Esemény (filozófia)
 Esemény (biztosítás)